Pietraszek – polskie nazwisko.

 Osoby noszące nazwisko Pietraszek

 Anna Teresa Pietraszek – polska reżyser, dokumentalista, operatorka,

 Andrzej Pietraszek – chirurg, taternik i alpinista,

 Alfreda i Bolesław Pietraszek – Polacy uhonorowani medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,

 Marcin Pietraszek – dziennikarz i pisarz,
 Adrian Pietraszek – dziennikarz i socjolog,

 Mieczysław Pietraszek – inżynier mechanik, oficer WP, bohater PSB,

 Jan Kryspin Pietraszek – bohater PSB.

Zobacz też